Марк Аллен Олбердинг (; родился 21 апреля 1956 года в Мелрозе, Миннесота, США) — американский профессиональный баскетболист, выступал в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший всего один из девяти сезонов её существования, а также ещё одиннадцать сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Марк Олбердинг родился 21 апреля 1956 года в городе Мелроз (штат Миннесота), где учился в одноимённой средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com 
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com 
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com 

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Диего Сэйлс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Бенеттон»
Преподаватели Техасского университета в Сан-Антонио